Dos ciutats de l'antic Egipte:

 Athribis (Alt Egipte)
 Athribis (Baix Egipte)